Exomis peut désigner :

 Une exomide, sorte de tunique portée en Grèce antique.
 En biologie, le genre (biologie) Exomis, dans la famille des plantes Amaranthaceae.